

Алверейдо — місто, штат Міннесота
 Алверейдо — місто, штат Техас